

В'ялково — присілок, Армізонський район, Тюменська область
 В'ялково — присілок, Увельський район, Челябінська область